Істо́мін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Істомін Володимир Іванович (1809–1855) — контр-адмірал російського імператорського флоту, герой оборони Севастополя.
 Істомін Михайло Павлович (1855 – після 1932) — історик, археограф, мистецтвознавець, літературознавець, педагог.
 Істомін Олександр Несторович — футбольний арбітр.
 Істомін Юрій Васильович (1944–1999) — радянський футболіст, захисник, гравець збірної СРСР.
 Істомін Яків Олексійович (1887–1939) — народний комісар освіти Донецько-Криворізької республіки (9-29 квітня 1918 р.).

Див. також 
 Істоміна

Російські прізвища